Лисоайн ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Аойс. Занимает площадь 65,24 км². Население — 283 человека (на 2006 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Lizoáin

Муниципалитеты Наварры